Hella kan syfta på följande:
 Hella, en tysk fordonskomponentstillverkare

Geografi

Island 

 Hella (ort), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar